A farkos kétéltűek (Caudata) a gerincesek (Vertebrata) altörzsébe, és a kétéltűek (Amphibia) osztályába tartozó rend.

A kétéltűek az első szárazföldi gerincesek voltak a törzsfejlődés folyamán.

Két élettérben élnek, a legtöbb fajnál az egyedfejlődés kezdetén a vízhez kötöttek, míg a kifejlett kétéltűek többnyire szárazföldi állatok. Hidegvérűek, a testhőmérsékletüket a külső környezet befolyásolja.

Bőrük sima és nyálkás. Nevüket onnan kapták, hogy az egyedfejlődésük során nem tűnik el a farkuk.

Rendszertani felosztásuk 

A rend 3 alrendjét 10 családra osztják:

Cryptobranchoidea 
A Cryptobranchoidea alrendjébe 2 család tartozik
 óriásszalamandra-félék  (Cryptobranchidae)
 szögletesfogsorú-gőtefélék  (Hynobiidae)

Salamandroidea 
A Salamandroidea alrendjébe 7 család tartozik
 harántfogúgőte-félék  (Ambystomatidae)
 óriásharántfogúgőte-félék (Dicamptodontidae)
 patakigőte-félék (Rhyacotritonidae)
 szalamandrafélék  (Salamandridae)
 angolnagőte-félék  (Amphiumidae)
 tüdőtlenszalamandra-félék  (Plethodontidae)
 kopoltyúsgőte-félék (Proteidae)

Sirenoidea 
A Sirenoidea alrendjébe 1 család tartozik
 sziréngőtefélék  (Sirenidae)

Kladogram

További információk 

  ITIS szerinti rendszerbesorolása
 Higher-level salamander relationships and divergence dates inferred from complete mitochondrial genomes

 
Kétéltűrendek
Holarktikus faunaterület